Högsta domstolen används på svenska som en allmän benämning på den högsta juridiska beslutsinstansen i flera länder. I vissa länder har högsta domstolen i uppgift att bevaka konstitutionen. Den har då också en författningsdomstols uppgifter.

 Australiens högsta domstol – högsta domstolen i Australien
 Højesteret – högsta domstolen i Danmark
 Högsta domstolen (Finland) – högsta domstolen i Finland
 Indiens högsta domstol – högsta domstolen i Indien
 Hæstirétturinn – högsta domstolen i Island
 Kanadas högsta domstol – högsta domstolen i Kanada
 Folkets högsta domstol i Folkrepubliken Kina – högsta domstolen i Kina
 Republiken Kroatiens högsta domstol – högsta domstolen i Kroatien
 Norges Høyesterett – högsta domstolen i Norge
 Storbritanniens högsta domstol – högsta domstolen i Storbritannien
 Högsta domstolen (Sverige) – högsta domstolen i Sverige
 Högsta domstolen (Tyskland) – högsta domstolen i Tyskland
 USA:s högsta domstol – högsta domstolen i USA

Se även 
 Högsta domstolen (TV-program)
 Högsta förvaltningsdomstolen